Mustakero kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustakero (kulle, lat 67,97, long 24,20), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Mustakero (kulle, lat 67,88, long 24,30), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Mustakero (kulle, lat 67,77, long 24,20), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar